The Remixes – album zespołu The Stone Roses
 The Remixes – album zespołu Growling Mad Scientists (GMS)
 The Remixes – album Mariah Carey
 The Remixes – album Shakiry

Zobacz też 
 
 Remixes